Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1982 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Martina Navratilova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1982